Ла Флореста има више значења:

 Ла Флореста (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флореста (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флореста (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флореста (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флореста (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Флореста (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Флореста (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Флореста, Ахавајо (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Флореста (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Флореста (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Флореста (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флореста (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флореста (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флореста (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику